Heißer Sommer steht für:

 Heißer Sommer (Film), eine DDR-Musicalkomödie
 Heißer Sommer (Roman), ein Roman von Uwe Timm
Siehe auch:
 Heißer Sommer in Kabul
 Der lange heiße Sommer